Le mot fragrans est une déclinaison (notamment le nominatif singulier masculin, féminin ou neutre) du participe présent d'un verbe latin signifiant « sentir bon ».

 En taxonomie, le mot fragrans est employé comme épithète spécifique ou nom subspécifique pour nommer diverses espèces de plantes. Pour les articles consacrés à de telles espèces, voir la liste générée automatiquement.
 L'expression fragrans feminæ est une locution latine employée pour désigner l'odeur naturelle du corps d'une femme.

Épithète spécifique